Mionica (Kolubara), gemeente in het Servische district Kolubara.
 Mionica (Kosjerić), plaats in de Servische gemeente Kosjerić.